Résultats détaillés de l’édition 1970 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 19 au .

Faits marquants 
À venir

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
21 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
14 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1970 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1970
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1970
Compétition de tennis à Sydney
Tennis en janvier 1970